Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl americký bratrský pár světových jedniček Boba a Mika Bryanových, který trofej obhájil.

Vítězem se stala nejvýše nasazená dvojice Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále přehráli druhý rakousko-brazilský pár světa Alexander Peya a Bruno Soares po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Nasazení párů 
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové))
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2014